Acclamatie (politiek), de bevestiging van een besluit of een keuze in een vergadering door algemene instemming in de vorm van gejuich, geroep of applaus
Acclamatie (liturgie), een gebed of een kort lied als antwoord of aanroep in de liturgie